Viloria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viloria (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Viloria (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar